Numerosi furono gli assedi compiuti dalle armate romane oppure sasanidi alla città di Hatra, che si trovava nell'antica Mesopotamia (l'attuale Iraq).
Assedio di Hatra (115) ad opera dell'imperatore romano, Traiano, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 114-117;
Assedio di Hatra (197/198) ad opera dell'imperatore, Settimio Severo, nel corso delle sue campagne partiche degli anni 197-198;
Assedio di Hatra (229) ad opera del re sasanide, Ardashir I, nel corso delle sue prime campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 229;
Assedio di Hatra (240) ad opera del re sasanide, Ardashir I, nel corso delle sue seconde campagne in Mesopotamia contro l'Impero romano del 240.

Note